Harper Valley P.T.A. (film); komische film
 Harper Valley P.T.A. (televisieserie); televisieserie
 Harper Valley P.T.A. (album); muziekalbum van Jeannie C. Reilly
Harper Valley P.T.A. (lied); titelsong van het album